Подмоско́вная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Подмосковная улица — улица в Волгограде.
 Подмосковная улица — улица в Королёве.
 Подмосковная улица — две разных улицы в Москве: одна в СЗАО, другая в ТиНАО.

Украина 
 Подмосковная улица — улица в Запорожье.

Примечания